(; 1970. május 9. –) kínai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása:  tanár.

Pályafutása

Labdarúgóként
1981-től a Tianjin Sport Iskola keretében labdarúgással foglalkozott. 1984-ben junior, 1987-ben ifjúsági minősítésű. 1990-1992 között a Tianjin Testnevelési Intézet labdarúgó hallgatója.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből 1990-ben a főiskolán vizsgázott, 1998-ban lett az I. Liga játékvezetője. 2008-ban minősítették asszisztensé.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2006-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálja a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság 
A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott lehettek a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe. Subkhiddin Mohd Salleh malajziai játékvezető állandó segítőjeként nevezték.

Dél-Afrikában a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság döntő küzdelmein, a FIFA JB tartalékként vette számításba.

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1970-ben született személyek
Élő személyek